Chun kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Chun
 Faith Chun
 Jongsik Chun
 Woon Young Chun

Robotskapade auktorsförkortningar